Armenië, een land in Azië 
Armenia (Antioquia), een gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia
Armenia (Quindío), de hoofdstad van het Colombiaanse departement Quindío
Armenia (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement Sonsonate
Armenia (Romeinse provincie), een provincie in het Romeinse Rijk
Republiek Armenië (Latijn: Armenia), een land in Transkaukasië